Hans Krüger, capitaine SS (SS-Hauptsturmführer) durant la Seconde guerre mondiale ;
 , juge nazi, en poste à Konitz (Chojnice) de 1940 à 1942 ;
 Hans Krüger, ingénieur allemand ayant conçu le viaduc de Markersbach ;
 Hans-Jörg Krüger, ancien joueur allemand de basket-ball.